FAO puede referirse a:
 Organización para la Alimentación y la Agricultura (en inglés Food and Agriculture Organization);
 Aeropuerto de Faro (Portugal), en su código IATA.
 Fão (Portugal), una freguesia portuguesa del municipio de Esposende.
 Frente Amplio Opositor, un grupo de organizaciones ecologistas mexicanas.
 Fuerzas Armadas Occidentales (en francés Forces Armées Occidentales), un grupo insurgente del Chad.